Пекан (Carya illinoinensis; гікорі пекан, карія пекан, карія іллінойська) — дерево роду Carya родини Горіхові (Juglandaceae), що культивується заради їстівних горіхів.
 Ілька (Martes pennanti; пекан, куниця-рибалка) — північноамериканський представник родини куницевих.

Див. також 
 Пекановий пиріг
 Пекан-Тутонг — мукім (район) у центральному Брунеї.